Письменность майя (иероглифика майя) — словесно-слоговая (логосиллабическая) система письма, использовавшаяся майя — одной из крупнейших культур доколумбовой Месоамерики.

По данным Британской энциклопедии, самые ранние надписи майя относятся приблизительно к 300 или 200 годам до н. э.; согласно БРЭ, наиболее ран­ние бес­спор­но майя тек­сты да­ти­ру­ют­ся I в. до н. э. – I в. н. э. Письмо непрерывно использовалось до прибытия в XVI веке н. э. испанских конкистадоров, а в некоторых изолированных районах, например, в Тайясале, некоторое время после этого.

Письменность майя представляла собой систему из словесных и слоговых знаков. Термин «иероглифы» в отношении письменности майя был применён европейскими исследователями XVIII и XIX столетия, которые, не понимая знаков, находили их похожими на египетскую иероглифику.

Языки 
В настоящее время считается, что классические тексты майя были написаны на литературном варианте языка чольти — возможно, что элита майя использовала этот язык в качестве лингва-франка по всему майеязычному миру.

Существовали тексты, написанные на других майяских языках Петена и Юкатана, в особенности, на юкатекском (в частности, таковыми могут являться дошедшие до нас постклассические кодексы). Имеются некоторые свидетельства периодического использования письма для записи майяских языков Гватемальского нагорья. Однако тексты на этих языках обычно записывались писцами, говорящими на чольти, и поэтому подверглись его влиянию.

Происхождение письма 
До недавнего времени считалось, что майя могли заимствовать некоторые элементы, а возможно, и основу своей письменности от ольмеков или эпиольмеков.

Однако, согласно новым данным, эпиольмекское письмо, считавшееся возможным прямым предком письма майя, на несколько веков младше, и, возможно, является его прямым потомком. Другие месоамериканские культуры того времени разработали собственные системы письма, имевшие много общих черт с ольмекской, в частности — двадцатеричную систему исчисления, обозначавшуюся системой точек и черт.

Структура письменности 

Письменность майя представляет собой хорошо разработанную систему знаков, которые кропотливо вырисовывались на керамике и стенах, записывались в бумажных кодексах, вырезались в дереве или камне или выполнялись в технике штукового рельефа. Вырезанные или отлитые символы раскрашивались, однако краска в большинстве случаев не дошла до наших дней. Всего доступно около 7000 текстов.

Сегодня из около 800 известных знаков расшифровано примерно 75 %, что позволяет прочитать с той или иной степенью достоверности до 90 % надписей, а также провести полноценный анализ письменности.

Принцип 
Письмо майя было словесно-слоговой (логосиллабической) системой. Отдельные знаки («иероглифы») могли представлять слово или слог.

На практике, тот же самый иероглиф часто мог использоваться для обеих целей. Например, календарный знак MANIK' (юк.) мог использоваться для обозначения слога chi (логограммы принято записывать прописными буквами, силлабограммы — строчными). Кроме того, некоторые логограммы могли быть использованы для записи более, чем одного слова. Существовала и другая неоднозначность: разные символы могли читаться одинаково. Например, более десяти, по всей видимости, не связанных между собой иероглифов использовались для записи часто встречающегося эргативного префикса-местоимения третьего лица единственного числа ʔu-.

Как правило, знаки имели форму слегка наклоненного квадрата со скруглёнными краями и представляли собой изображения, связанные с земледелием, изображающие растения, воду и дождь, головы животных, постройки, утварь, орудия труда, части человеческого тела. Некоторые знаки, особенно изображения животных, употреблялись исключительно в качестве логограмм. Существовали комбинации двух или даже большего числа знаков — один знак мог сливаться или вписываться в другой (образуя лигатуру).

Отдельные знаки группировались в иероглифические блоки от одного до пяти (как правило, два-четыре). Внутри блока знаки писались слева направо и сверху вниз (система, отдаленно напоминающая корейский хангыль). Каждый блок обычно являл собой часть фразы (например, ʔu-SAK-HUʔN, ʔusak huuʔn, «его белая повязка на голову»), либо целую фразу (TZUTZ-yi-ʔu-15-WINAAKHAAʔB', tzutzuuy ʔuhoʔlajuʔn winaakhaaʔb', «завершилось пятнадцатое двадцатилетие»). Вместо стандартной конфигурации блоков, майя иногда писали в один ряд, колонку, в виде «L», или «T» — такая форма записи чаще всего встречаются там, где она больше подходит поверхности, на которой написан текст либо иконографической композиции, которую он сопровождает.

Фонетическая запись 
Как правило, иероглифы, использовавшиеся в качестве слоговых знаков, происходят от логограмм, обозначавших односложные слова, оканчивавшиеся на гласный, слабый согласный (y, w, h) или гортанную смычку. К примеру, иероглиф «плавник» ([kah]) (имевший две формы — изображение рыбьего плавника или рыбы с выделяющимися плавниками), стал обозначать слог ka.

Логограммы 
В письменности майя содержится большое количество логограмм — знаков, обозначающих отдельные слова. Ниже представлены некоторые из них.

Силлабограммы 
Силлабограммы (слоговые знаки) — графемы, передающие на письме целый слог.

Правила фонетической записи

Фонетические подтверждения 
В иероглифическом майя существовала развитая система фонетических подтверждений. Слоговые знаки часто использовались как фонетические подтверждения для различения логограмм, имевших более одного прочтения (как в египетской письменности). Например, слово b’ahlam («ягуар») могло записываться как логограмма B’ALAM, дополненная фонетически b’a-B’ALAM, B’ALAM-ma или b'a-B’ALAM-ma, или же писаться полностью силлабически — b’a-la-ma.

Фонетические знаки обозначали простые слоги типа согласный-гласный, или отдельный гласный. Однако большинство слов майя оканчивалось не на гласный, а на согласный, а кроме того, существовало много сочетаний двух согласных внутри слова, например, xolteʔ  («скипетр», соответствует схеме CVCCVC).

При условной CV-CV, либо CVC-СV гласная последнего открытого слога, как правило, участвовала в образовании либо подтверждении гласной предыдущего слога, сама же она не читалась. Согласный звук фонетического подтверждения соответствовал согласному, к которому «прикреплялся», как видно на примерах.

В целом, можно выделить несколько правил иероглифической записи слов с помощью логограмм и слоговых знаков:

Правило сингармонии 
 Слог CVC писался как CV-CV, где гласные (V) были одинаковыми: k’u-hu, k’uh — «божество»; ch’o-ko, ch’ok — «молодой, юноша». Тот же принцип действовал в случае фонетического подтверждения логограммы — TZ’AK-ka, tz’ak — «упорядочивать, вставать по порядку».

Правила дисгармонии 
 Долгая гласная в слоге CVVC передавалась с помощью слога Ci (CV-Ci) для всех гласных, кроме, собственно, [i], долгая [i] передавалась с помощью слога Ca (Ci-Ca). Например: TUUN-ni [tuun] — «камень», ja-yi, jaay — «глиняный сосуд»; K’AWIIL-la, k’awiil — «Кавиль, 2) бог царской власти, 1) особая регалия царской власти».
 Сложная гласная с глоттальной смычкой типа Vʔ в слоге CVʔC передавалась двумя способами в зависимости от самой гласной: 1) в случае гласных [a], [e], [i] следующий слог включал гласную [u]: chi-ku, chiʔk — «коати»; 2) В случае гласных [u], [o], [e] следующий слог включал гласную [a]: JOʔL-la, joʔl - «череп»; b’u-la, b'[u]uʔl -«боб»; HUʔN-na h[u]uʔn — «повязка на голову» (аналог царской короны, изготавливавшийся из белой бумаги).
Ещё один способ показания глоттальной смычки на письме: mo-ʔо, moʔ — «попугай ара»; ko-ʔo-ha-wa, koʔhaw — «шлем»;

Таким образом, вырисовывается следующая схема записи односложных слов типа CVC в иероглифическом майя:
 b’a-ka [b’ak] (краткий гласный)
 b’a-ki [b’aak] (долгий гласный)
 b’a-ku [b’aʔk] (гласный с глоттальной смычкой)
 b’a-ʔa [b’aʔ] (гласный с глоттальной смычкой)
 b’a-ke [b’aakel] (опускается сонорный гласный l) (?)

Правила нерепрезентации 
 сложный гласный типа Vh, сопровожденный глоттальным [h] на письме никак специально не обозначается: b’a-la-ma, b’ahlam — «ягуар»; k’a-k’a, k’ahk' - «огонь»; b’u-ku, b’uhk — «одежда»; CHAAHK-ki/cha-ki, chaahk — «Чаак, бог дождя, бог-громовержец у майя»; MUWAAHN-ni, muwaahn — «ястреб», а также название одного из месяцев.
 если в слоге присутствуют и долгота гласной, и её глоттализация (VVʔ), на письме в большинстве случаев показывается только глоттализация: HUʔN-na, huuʔn — «повязка».

Иероглифы-эмблемы 

Одной из первых выявленных категорий знаков стали так называемые иероглифы-эмблемы (эмблемные иероглифы), обозначавшие титулы. Они содержали слово ʔajaw (в классическом майя — «владыка») — неясной этимологии (возможно, от ʔaj-ʔaw — тот, кто громко говорит (приказывает), ʔaj - агентивный префикс мужского рода), но хорошо засвидетельствованное в колониальных источниках, а также топоним, предварявший слово ʔajaw и функционировавший в качестве прилагательного. В большинстве случаев титул вводился прилагательным k’uhul («божественный», «священный», от сущ. k’uh — «божество»). В классическую эпоху запись, в основном, выглядела как K’UH-топоним-ʔAJAW, где суффикс -ul на письме опускался (полная запись — K’UH-[hu]-lu-топоним-ʔAJAW).

Иероглиф-эмблема мог писаться любым числом слоговых или логографических знаков, а для слов ʔajaw и k’uhul, составлявших основу титула, зарегистрировано несколько альтернативных написаний. Термин был введен в обращение Генрихом Берлином для обозначения повторяющихся структурных составляющих майяских текстов.

Число известных иероглифов 
Одним из самых распространенных вопросов у эпиграфистов является число расшифрованных иероглифов. Ответ на него — более сложный, чем можно ожидать. Во-первых, необходимо рассмотреть то, что подразумевается под словом «расшифровали». Если требовалось рассчитать количество иероглифов с известным фонетическим значением, их число составляло бы около 80 процентов. Но с другой стороны, если бы оценивалось количество знаков, фонетическое значение и смысл которых полностью понятны, процент бы значительно сократился — около 60. Проблема заключается в том, что существует различное число иероглифов, смысл которых известен, а фонетическое значение — нет, либо наоборот.

Пример 
Гробница К’инич Ханааб Пакаля, проход 2g:

I4: ya-k’a-wa yak’aw

J4: ʔu?-K’UH-hu-lu ʔ'''uk’uhul

I5: PIK pik

J5: 1-WINAAK-ki juʔn winaak

I6: pi-xo-ma pixoʔm

J6: ʔu-SAK-hu-na-la ʔusak hunal

I7: ʔu-ha ʔuʔh

J7: YAX-K’AHK’-K’UH? Yax K’ahk’ K’uh?

I8: ʔu-tu-pa ʔutuʔp

J8: K’UH?-? k’uh(ul)? …l

I9: ʔu-KOʔHAW-wa ʔukoʔhaw

J9: ?[CHAAK] …m Chaahk (‘GI’)

I10: SAK-BALUʔN Sak Baluʔn

Дословный перевод: «Он (К’инич Ханааб Пакаль) дал; божественные; одеяния; двадцать один; головные уборы;

Белая Лента; ожерелье; Первый Бог Огня; ушные украшения; божественный ‘Четырёхсторонний Значок’;

шлем; для Чака; Белые Девятка».

Перевод: «К’инич Ханааб Пакаль дал божественную одежду Чаку, Белой Девятке.

А именно: двадцать один головной убор, ожерелье, ушные украшения бога Огня и

Четырёхсторонний шлем Значка».

Рассуждение: В данном отрывке приведен список даров царя богам.

Во время окончания последнего двадцатилетия каждый бог триады Паленке получал лишь двадцать одно «одеяние»,

Теперь же каждый из них получил «божественные одеяния» и двадцать один «головной убор» — «пишом» и т. д.

Морфология

Глагол 
Несмотря на согласные, которые часто не выписывались, система залога глагола майя была достоверно обозначена. Ниже приведена парадигма переходного глагола с корнем CVC:

Существительное 
Имя существительное - часть речи, обозначающая предмет. В предложении может выполнять функции подлежащего, дополнения, сказуемого. 

Есть две группы существительных: производные - образованные от другой части речи (например, глагола, прилагательного, другого существительного) и первичные — исконные существительные.

Во многих языках, в том числе и майя бывает трудно провести различие между существительными и прилагательными. Загвоздка в том, что это различие не всегда-то и реализуется. Кроме того, существительные и прилагательные могут образовывать стативные предложения с абсолютивными местоимениями. В качестве наиболее общего местоимения (точнее, местоименного суффикса) используется местоимение третьего лица единственного числа («он» или же «она») и на письме может часто опускаться. Все это обозначает, что слово ch’ok может быть как существительным, прилагательным, так и целым выражением:

1. ch’ok — ребёнок, юноша (существительное)

2. ch’ok - молодой (прилагательное)

3. ch’ok — (он) молодой; (он) ребёнок

Несомненно, трудно провести различие между существительными и прилагательными. Но их всё же можно различить по трём признакам:

 прилагательное не может принадлежать чему (кому)-либо;
 прилагательное не может выступать в качестве аргумента глагола (то есть быть подлежащим или дополнением в глагольном предложении);
 прилагательное не может быть обособленным — либо оно следует за своим существительным (дом большой, девушка красивая), либо образует стативную конструкцию, как было показано выше.

В дополнение к сказанному о разделении существительных на производные и первичные можно добавить, что в языках майя существует различие между существительными, которые по своей сути принадлежат чему (кому)-то, и существительными, которые таковыми не являются. Помимо того, что любое существительное может принадлежать кому (чему)-либо, есть эргативное местоимение (аффикс — то есть добавляется перед словом), ставящееся перед существительным. Такое можно наблюдать в терминах родства, названий частей тела и в других словах, считающихся неотъемлемо принадлежащих к кому (чему)-либо. Если же существительные употребляются в форме, в которой они не принадлежат кому (чему)-либо, они имеют специальные суффиксы, указывающие на абсолютное состояние существительного.

Абсолютивные суффиксы:

1) -Ø (суффикса нет)

2)-aj

3) -is
 -aj используется c существительными, обозначающими исчисляемые предметы (вещи, одежду, украшения и т. д.);
 -is используется с существительными, обозначающими исключительно части тела (нога, сердце и т. д.)
  -Ø используется во всех остальных случаях

Дешифровка письменности

Предыстория дешифровки 
В раннюю колониальную эпоху ещё существовали люди, знавшие письменность майя. По некоторым сведениям, некоторые прибывшие на Юкатан испанские священники успели её изучить. Однако вскоре епископ Юкатана Диего де Ланда в рамках кампании по искоренению языческих обычаев приказал собрать и уничтожить все тексты майя, что привело к утрате значительной части рукописей.

Только четыре кодекса майя пережили конкистадоров. Наиболее полные тексты были найдены в посуде в могилах майя, а также на монументах и стелах в городах, заброшенных или разрушенных после прибытия испанцев.

Знание письменности было окончательно утрачено к концу XVI века. Интерес к ней появился лишь в XIX веке, после публикации сообщений о разрушенных городах майя.

Алфавит де Ланды 

Полагая, что использование миссионерами языка майя ускорит обращение индейцев в христианство, де Ланда решил изобрести свой собственный «алфавит майя» (так называемый «алфавит де Ланды»). При помощи двух знавших письменность индейцев он составил список соответствий между майяскими иероглифами и испанскими буквами. По мнению Юрия Кнорозова, «консультантом» по иероглифике майя у Де Ланды был последний правитель Сотуны На Чи Коком, принявший христианство и именуемый доном Хуаном Кокомой. Де Ланда не знал, что письменность майя была не алфавитной, а логосиллабической, а помогавшие ему майя в некоторых случаях записывали не произношение испанских букв, а их название (например, be, hache, ka, cu). После того, как Ланда попросил написать какую-нибудь фразу, индеец вывел:

 ma i- n ka- ti

ma in k’ati

Я не хочу

Результат был по возвращении в Испанию записан де Ландой в своем труде «Relacíon de las cosas de Yucatán» («Сообщение о делах в Юкатане»).

Всего де Ландой было записано 27 знаков (плюс 3 знака в примерах написания слов), которые, по его мнению, соответствовали буквам испанского алфавита. Де Ланда также принимал участие в создании латинской письменности для юкатекского языка — вероятно, первой латинской письменности для месоамериканских индейцев.

До середины XX века ряд крупнейших исследователей цивилизации майя считали «алфавит де Ланды» фальсификацией. Американский учёный Валентини в 1880 году написал целую книгу, которую так и озаглавил: «Алфавит Ланды — испанская фабрикация». В ней он доказывал, что в рукописях де Ланды приведены вовсе не знаки письма майя, а рисунки различных предметов.

Алфавит Диего де Ланды:

Ниже приведена таблица с подробным анализом:

Ранние исследования 
В 1810 году Александр Гумбольдт опубликовал первый майяский текст — пять страниц «Дрезденского кодекса» (без перевода). В 1820 году было установлено, что он относится к цивилизации майя, а не ацтеков, как полагали ранее. В 1832—1833 годах учёный Константин Рафинеск выдвинул предположение, что комбинации точек и линий представляют собой цифры, а также настоял на необходимости изучения современных майяских языков для понимания древней письменности.

В 1864 году французский аббат Брассёр де Бурбур опубликовал рукопись Диего де Ланды, введя её в научное обращение.

К концу XIX века был в общем изучен календарь майя, составлены каталоги рисунков и фотографий, впоследствии активно использовавшихся учёными. Большой вклад в изучение календарной системы майя внес саксонский учёный Эрнст Фёрстеманн.

Современный период 
Исследователи XVIII века и начала XX века сумели расшифровать цифры майя и части текстов, связанные с астрономией и календарём майя, однако не смогли понять принцип письма и расшифровать его.

В 1875 г. Леон де Рони правильно определил знаки для сторон света и несколько других слоговых знаков, опираясь при этом на рукопись де Ланды, однако его исследования не получили продолжения.

В начале XX века конкурировали две гипотезы относительно сущности майяской письменности: американская школа во главе с Сайрусом Томасом считала её фонетической, а немецкая под руководством Эдварда Селера — идеографической.

Прорыв в расшифровке письменностей майя произошёл в середине XX века сразу в двух областях — было определено значение отдельных идеограмм и установлено звуковое значение символов.

Семантика 
Иероглифы-эмблемы были расшифрованы в 1958 году Генрихом Берлином. Он заметил, что «иероглифы-эмблемы» состоят из больших главных знаков и двух меньших, сейчас читающихся как «K’uhul Ajaw». Меньшие элементы были относительно постоянными, а главный знак менялся от места к месту. Берлин предположил, что главный знак мог обозначать города, их правящие династии или контролируемые территории.

Было отмечено, что распределение таких иероглифов неравномерно. Некоторые, соответствовавшие крупнейшим центрам (Тикаль, Калакмуль), имели уникальный иероглиф-эмблему, часто встречавшийся в текстах. В текстах встречались символы для менее значимых городов. Города среднего размера также имели свои иероглифы, появлявшиеся, однако, только в самом городе. Небольшие города и деревни не имели собственных иероглифов. Впоследствии эта схема была связана с выявленными собственными именами, что привело к расшифровке иероглифов-эмблем.

Важную роль в понимании майяской письменности сыграла американская исследовательница русского происхождения Татьяна Проскурякова. В результате анализа иероглифов Пьедрас-Неграса (Гватемала) она предложила гипотезу, согласно которой надписи майя были посвящены событиям из жизни правителей, а не только мифологии, религии и астрономии, как считалось раньше. Кроме того, она идентифицировала многочисленные глаголы (умереть, родиться и т. д.) и другие иероглифы. Благодаря её исследованиям были получены сведения о династиях Яшчилана, Киригуа, Тикаля и других центров цивилизации майя.

Прорыв Юрия Кнорозова 

Неточности алфавита де Ланды привели к тому, что он долгое время игнорировался научным сообществом, однако именно ему было суждено стать ключом к пониманию майяской письменности.

Решающую роль в расшифровке сыграл советский лингвист и историк, один из основоположников майянистики Ю. В. Кнорозов. В 1952 году он опубликовал статью «Древняя письменность Центральной Америки», в которой доказывал, что алфавит де Ланды в майяской части содержал слоговые символы, а не алфавит или идеограмму. Таким образом, он выступил против гипотезы в то время крупнейшего американского майяниста Эрика Томпсона, отвергавшего фонетическую составляющую письменности майя. Дальнейшее усовершенствование методик расшифровки позволило Кнорозову опубликовать в 1975 году перевод рукописей майя (монография «Иероглифические рукописи майя»).

Прорыв, совершённый Юрием Кнорозовым, привёл к расшифровке в последующие годы значительной части символов, и пониманию содержания большинства майянских текстов.

Таблица слогов, для которых в настоящее время (на 2004 год) известен хотя бы один фонетический символ:

См. также 
 Цифры майя
 Кодексы майя
 Каскахальский блок

Литература 

На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На иностранных языках
 
 
 
 
 Lacadena García-Gallo, A. Reflexiones sobre estructura política maya clásica / Alfonso Lacadena García-Gallo, Andrés Ciudad Ruiz // Anatomía de una Civilización : Aproximaciones Interdisciplinarias a la Cultura Maya / coord. por Andrés Ciudad Ruiz, María Yolanda Fernández Marquínez, José Miguel García Campillo [et al.]. — Madrid : Sociedad Española de Estudios Mayas, 1998. — P. 31-64. — 389 p. — ISBN 84-923545-0-X.
 Marcus, J. Emblem and State in the Classic Maya Lowlands : an Epigraphic Approach to Territorial Organization, Dumbarton Oaks Other Titles in Pre-Columbian Studies / Joyce Marcus. — Wash. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection ; Harvard University Press, 1976. — 203 p. — ISBN 0-88402-066-5.
 Mathews, P. Classic Maya emblem glyphs / Peter Mathews // Classic Maya Political History : Hieroglyphic and Archaeological Evidence / Ed. by T. Patrick Culvert. — Cambridge-, Cambridge University Press, 1991. — P. 19-29. — 396 p. — (School of American Research Advanced Seminars). — ISBN 0-521-39210-1.
 Morley, S. G. An Introduction to the Study of the Maya Hieroglyphs / Sylvanus Griswold Morley. — Wash. : Government Printing Office, 1915. — 284 p. — (Bureau of American Ethnology, vol. 57).
 Rosny, L. de. Essai sur le Déchiffrement de l'écriture Hieratique de l’Amerique centrale / Léon de Rosny. — 2 éd. —  : Bouchard-Huzard, 1884. — 243 p.
 Saturno, W. A. Early Maya writing at San Bartolo, Guatemala  / William A. Saturno, David Stuart, Boris Beltrán // Science. — 2006. — № 11 (5765). — P. 1281—1283.
 Schele, L. A Forest of Kings : The Untold Story of the Ancient Maya / Linda Schele, David Friedel. —  : William Morrow, 1990. — 542 p. — ISBN 0-688-07456-1.
 Schele, L. Blood of Kings : Dynasty and Ritual in Maya Art / Linda Schele, Mary Ellen Miller ; Photographed by Justin Kerr. —  : G. Braziller, 1986. — 335 p. — ISBN 0-8076-1278-2.
 Soustelle, J. The Olmecs : The Oldest Civilization in Mexico // Jacques Soustelle. —  : Doubleday and Co., 1984. — 214 p. — ISBN 0-385-17249-4.
 Stuart, D. Classic Maya Place Names / David Stuart, Stephen D. Houston. — Wash. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Harvard University Press, 1994. — 102 p. — (Dumbarton Oaks Pre-Columbian Art and Archaeology; vol. 33). — ISBN 0-88402-209-9.
 Thomas, C. Central American hieroglyphic writing // Cyrus Thomas. — Wash. : Government Printing Office, 1904. — 721 p.
 Thompson, J. E. S. Maya hieroglyphic writing / John Eric Sidney Thompson. — 2 éd. — Norman : Carnegie Institution of Washington, 1960. — 347 p.
 Thompson, J. E. S. A catalog of Maya hieroglyphs / John Eric Sidney Thompson. — Norman : Carnegie Institution of Washington, 1962. — 458 p.
 Whorf, B. L. Decipherment of the linguistic portion of the Maya hieroglyphs / Benjamin Lee Whorf. — Wash. : Government Printing Office, 1942. — 24 p.
 Zimmermann, G. Die Hieroglyphen der Maya-Handschriften / Günter Zimmermann. — Hamb. : Walter de Gruyter, 1956. — 144 s.

Примечания

Ссылки

По-русски 
 Письменность и календарь майя на сайте mesoamerica.ru 
 Разбивка на блоки в иероглифической письменности майя — в поисках строгого определения феномена 
 Кодексы индейцев Мезоамерики
 Содержание майяских текстов 
 Сообщение о делах в Юкатане — текст и предисловие, содержащее описание алфавита де Ланды 
 Юрий Кнорозов — биография гения

По-украински

По-английски 
 Введение в иероглифику майя 
 Частичный перевод, транслитерация и транскрипция текстов из Храма Надписей 
 Предварительный англо-майяский и майя-английский словарь иероглифов 
 Письменность майя на сайте FAMSI 
 Информация о письменности майя на сайте, посвященном древней Гватемале
 Mayaweb — сайт о культуре майя 

Майя
Археологические культуры Мезоамерики
Иероглифические письменности
Письменности коренных народов Америки
Дешифровка забытых письменностей
Вышедшие из употребления письменные системы